Kamehameha I, koning van Hawaï
 Kamehameha II, koning van Hawaï
 Kamehameha III, koning van Hawaï
 Kamehameha IV, koning van Hawaï
 Kamehameha V, koning van Hawaï